Visterniceni se poate referi la:

Cartierul Visterniceni din Chișinău, Republica Moldova.
Satul Visterniceni din comuna Cuialnic, raionul Bârzula, regiunea Odesa, Ucraina.